

Struttura del Casato

Linea di successione

Linea antica dei Corradi

Gonzaga, ramo sovrano di Mantova

Gonzaga di Nevers

Gonzaga di Novellara e Bagnolo

Nobili Gonzaga, o Gonzaga di Palazzolo

Gonzaga di Sabbioneta e Bozzolo

Gonzaga di Vescovato
Sono l'unico ramo ancora fiorente della Dinastia.

Gonzaga di Guastalla

Gonzaga di Luzzara, Castel Goffredo, Castiglione e Solferino, tavola riassuntiva

Gonzaga di Luzzara

Gonzaga di Castiglione

Note

Bibliografia

Voci correlate

 Mantova
 Ducato di Mantova
 Marchesato di Mantova
 Sovrani di Mantova
 Gonzaga
 Gonzaga-Nevers
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Gonzaga di Sabbioneta e Bozzolo
 Gonzaga di Vescovato
 Gonzaga di Luzzara
 Gonzaga di Castel Goffredo
 Gonzaga di Castel Goffredo, Castiglione e Solferino
 Gonzaga di Luzzara#Gonzaga di Poviglio (linea cadetta)
 Gonzaga di Guastalla
 Gonzaga di Palazzolo
 Catalano Gonzaga
 Luoghi di sepoltura dei Gonzaga
 Armoriale di casa Gonzaga
 Archivio Gonzaga di Mantova
 Collezioni Gonzaga

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Gonzaga
Gonzaga